La Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología es una Sociedad Científica-médica que agrupa a varias sociedades nacionales de diferentes países de Iberoamérica dedicadas al campo de la Alergología, el Asma y la Inmunología.

Finalidad de la Sociedad 
Los fines de la SLAAI son:

a) Promover y dar a conocer el estudio de las enfermedades alérgicas e inmunológicas.

b) Promover y facilitar el contacto de sus socios entre sí y con otros profesionales y entidades afines, sin menoscabo de mantener su independencia en lo tocante a sus Estatutos y Órganos de Gobierno.

c) Promover la enseñanza de la Alergia e Inmunología, la Educación Médica Continua en estas áreas y el Control de la Calidad y excelencia de la Especialidad entre sus socios.

d) Promover, Organizar y Supervisar la celebración de Congresos periódicos de la Especialidad que recibirán el nombre de Congreso Latinoamericano de Alergia, Asma e Inmunología.

e) Promover, Organizar y Supervisar la realización de Congresos Regionales Periódicos para lo cual se divide Latinoamérica en tres Regiones:

-Mesoamérica: México, Panamá, República Dominicana y eventualmente los demás países de Centro América que se integren a la SLAAI.

-Países Bolivarianos: Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela

-Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

Estos Congresos Regionales se realizarán los años en los que no se realice el Congreso Latinoamericano de Alergia, Asma e Inmunología, siendo la sede rotativa entre los países de cada región.

f) Promover las relaciones con otras Sociedades de Alergia, Asma y/o Inmunología extra-regionales e internacionales.

Historia 
La primera piedra en la constitución de lo que hoy conocemos como Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología (SLAAI) ocurre en la Ciudad de Bogotá (Colombia) en 1960, donde un grupo de jóvenes alergólogos participaron en el Primer Seminario Latinoamericano de Alergia. Con anterioridad a esa fecha, en el año 1945 se formaron las sociedades nacionales de alergología en Argentina, Brasil, México, Venezuela, Perú, etc. Desde ese año, los nexos de unión lingüísticos, culturales y geográficos hicieron que fruto de esa inquietud avanzaran hacia la creación de una sociedad que agrupara a varios países.
De forma periódica se celebraron varios congresos de los cuales los primeros fueron:

1962: Primer congreso de la SLAAI en Ciudad de México

1965: Primer congreso (segundo) de la SLAAI en Lima, Perú

1967: Segundo congreso de la SLAAI en Ciudad de Quito, Ecuador

1969: Tercer congreso de la SLAAI en Viña del Mar, Chile

1972: Cuarto congreso de la SLAAI en Ciudad de México, México

1974: Quinto congreso de la SLAAI en Buenos Aires, Argentina

1977: Sexto congreso de la SLAAI en Guayara, Brasil

1979: Séptimo congreso de la SLAAI en Caracas, Venezuela

1983: Octavo congreso de la SLAAI en Ciudad de Monterrey, N.L., México

1987: Noveno congreso de la SLAAI en Ciudad de Bogotá, Colombia

1990: Décimo congreso de la SLAAI en Buenos Aires, Argentina

1993: Decimoprimer congreso de la SLAAI en Isla Margarita, Venezuela

1996: Decimosegundo congreso de la SLAAI en Nueva Orleans, Estados Unidos

2003: Decimotercer congreso de la SLAAI en Cancún, Quintana Roo, México

Congresos latinoamericanos 
A falta de concretar fechas exactas la relación de Congresos de la SLAAI es:

Sociedades nacionales integrantes 
Los países con sociedades nacionales que forman parte de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología por orden alfabético son: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos de América, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, El Salvador, Uruguay, y Venezuela. 

La Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología (SLAAI) es una Sociedad de Sociedades formada por Sociedades Nacionales de la Especialidad. Comprende las siguientes categorías de Socios según sus estatutos:

a) Sociedades titulares:

Son todas las Sociedades que actualmente forman parte de la SLAAI y toda aquellas Sociedades Nacionales de Alergia y de Inmunología que en un futuro lo soliciten, debiendo éstas tener un mínimo de 20 Socios cotizantes, cuyo ámbito territorial sea un País Latinoamericano. 
Aquellos países que actualmente cuentan con más de una Sociedad Titular en la SLAAI se les estimulará a que se fusionen en armonía con lo establecido por la Asociación Internacional de Alergología e Inmunología Clínica, de la cual la SLAAI es una Sociedad Afiliada.

A continuación se nombran las sociedades participantes con su link directo en internet:

b) Sociedades adjuntas:

Serán Sociedades Adjuntas las siguientes:

-Sociedades Nacionales de la Especialidad de Alergia de Países Latinoamericanos que tengan menos de 20 Miembros cotizantes y que tengan el reconocimiento legal de las autoridades Oficiales y Científicas de su País.

-Sociedades Nacionales de Alergia e Inmunología de Países no Latinoamericanos.

c) Sociedades Observadoras:

Lo forman las Sociedades Regionales, Internacionales o No Gubernamentales relacionadas con la Especialidad.

Comité Ejecutivo (Autoridades de la SLAAI) (2010-2012)

Referencias

Enlaces externos 
 Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología.

Asociaciones de Medicina
Organizaciones fundadas en 1960